Bożeciech, Bożciech – staropolskie imię męskie, złożone z członu Boż(e)- („Bóg”, ale też „bogactwo, szczęście”) oraz -ciech („uciecha, pociecha”). Może ono oznaczać „tego, który cieszy się Bogiem”, ale też „bogactwem, szczęściem”.

Bożeciech imieniny obchodzi 21 września.

Męskie imiona słowiańskie